VV IASON, een amateurvoetbalvereniging uit Houthem
 HV Iason, een voormalige handbalvereniging uit Houthem